Palisade (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Palisade (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Palisade (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska